Vítkovice (district de Semily), commune du district de Semily, dans la région de Liberec, en République tchèque
Vítkovice (Ostrava), district de la ville d'Ostrava, ville à part entière jusqu'en 1924
MFK Vítkovice, un club de football de Vítkovice à Ostrava
HC Vítkovice, un club de hockey sur glace de Vítkovice à Ostrava

Voir aussi 
Vitkoviće, village de Serbie